Samuel Jones (1880–1954) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski 
 Sam H. Jones (1897–1978) – amerykański polityk, gubernator Luizjany
 Sam Jones (1924–1981) – amerykański  kontrabasista jazzowy
 Sam Jones (1933–2021) – amerykański koszykarz
 Sam J. Jones (ur. 1954) – amerykański aktor